Posstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Posstjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Posstjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn